Людвиг Вильгельм фон Шорлеммер (; , Гессен — , Берлин) — прусский военачальник, генерал-лейтенант.

Принадлежал к роду Херрингаузенов. Родился в семье майора Бенедикта Франца фон Шорлемера и Беаты фон Билефельд.

Биография 
 1718 — поступил на службу в прусскую армию, был зачислен в 3-й кирасирский полк.
 29 ноября 1718 — корнет.
 1739 — ротмистр 7-го, а затем 12-го кирасирского полков.
 2 августа 1739 — майор.
 1741 — подполковник.
 Май 1742 — полковник за отличие в сражении при Хотузице
 4 июня 1745 — награждён орденом Pour le Mérite за храбрость в битве при Гогенфридберге.
 1747 — генерал-майор кавалерии, шеф 6-го драгунского полка прусской армии
 1755 — генерал-лейтенант.
 1760 — вышел в отставку.

Литература 
 Bernhard von Poten, Schorlemmer, Ludwig Wilhelm von, Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 32, Duncker & Humblot, Leipzig 1891, S. 379.

Генерал-лейтенанты (Пруссия)
Участники Войны за австрийское наследство